Francescantonio Grimaldi – giurista e filosofo italiano
Francescantonio Grimaldi – martire della Repubblica Napoletana